Кельман Дмитрий Иванович — бывший народный депутат Украины.

Биография 
Родился 8 ноября 1940 (с. Русское, Мукачевский р-н, Закарпатская область) в крестьянской семье; украинец; жена Мария Степановна (1946) — зав. кадров, КСП «Ракошинское»; дочь Светлана (1966) — врач, Мукачевская больница; дочь Оксана (1969) — преподаватель, Ракошинская СШ.

Образование: Львовский сельскохозяйственный институт (1972), ученый-агроном.

Народный депутат Украины 12(1) созыва с 03.1990 (2-й тур) до 04.1994, Мукачевский изб. окр. № 172, Закарпатская область. Член Комиссии по вопросам возрождения и социального развития села. На время выборов: агроторг. предприятие-колхоз имени. И. Ленина, гол. Член группы «Центр».
 С 1954 — ученик Мукачевского сельскохозяйственного техникума.
 С 1958 — служба в армии.
 С 1962 — механизатор, колхоз имени XXII съезда КПСС, с. Ракошин Мукачевского района.
 С 1964 — командировки на Кубу.
 С 1967 года — бригадир тракторной бригады, колхоз имени XXII съезда КПСС.
 С 1971 — председатель колхоза «Путь к коммунизму», село Новое Давидкове Мукачевского района.
 С 1976 — председатель колхоза имен Чапаева, село Зняцево Мукачевского района.
 С 1978 — председатель колхоза имени Ленина, село Большие Лучки Мукачевского района.
 Затем — первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Закарпатской облгосадминистрации.
 С 1996 — генеральный директор «Закарпатоблтехсервис».
 С 01.2001 — советник председателя Закарпатской облгосадминистрации.
Был председателем Закарпатской областной организации Аграрной партии Украины.

Ордена Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.

Источники 
 Справка
Выпускники Львовского государственного аграрного университета
Кавалеры ордена Дружбы народов
Кавалеры ордена Октябрьской Революции
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Родившиеся в 1940 году
Родившиеся 8 ноября
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Родившиеся в Мукачевском районе